Спиридо́н Тримифу́нтский, или Салами́нский (; около 270—348) — христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Память в Православной церкви совершается  шестеричным богослужением, в Католической церкви — 14 декабря.

Жизнеописание 
Согласно церковному преданию, Спиридон родился на острове Кипр в деревне Ассия (Аския) около 270 года. С детских лет пас овец. Своей жизнью Спиридон стремился подражать ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. Доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

В молодости Спиридон женился на честной целомудренной девушке. У них родилась дочь Ирина, которую Спиридон сам крестил. Семейная жизнь продолжалась недолго, вскоре жена умерла, однако и после этой тяжёлой потери Спиридон не впал в уныние, а продолжил служение Богу своими добрыми делами.

Во времена правления императора Константина Великого и его сына Констанция II святой Спиридон был избран епископом кипрского города Тримифунта. Во время продолжительной засухи и голода на Кипре по молитве святителя Спиридона пошли дожди, и бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты.

Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключён в тюрьму и приговорён к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешёл разлившийся Иордан Иисус Навин (), святитель с твёрдой верой во всемогущество Божие вознёс молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешёл посуху на другой берег. Предупреждённый о происшедшем, судья встретил святителя с почётом и отпустил невиновного.

По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес. Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его: лампада чудесно наполнилась елеем. Известен случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после каждой ектении слышалось пение Ангелов: «Господи, помилуй». Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция II; оживил свою умершую дочь Ирину, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной знатной женщиной, после чего душа Ирины снова покинула тело; в Антиохии воскресил грудного ребёнка язычницы, а затем и саму мать, упавшую замертво от потрясения увиденным чудом.

Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание Божие.

В 325 году по приказу императора Константина Великого в городе Никее был созван Первый Вселенский собор, целью которого было определение основных истин христианской веры и осуждение ереси священника Ария. Согласно житию, благодаря чудесным доказательствам святителя Спиридона, многие ариане вернулись к исповеданию православия. 

Согласно житию, святитель Спиридон по своему смирению не гнушался пасти овец бессловесных и вёл простой образ жизни. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других священных книг.

Бог открыл святителю приближение его смерти. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним. Скончался святитель около 348 года во время молитвы. Погребли его в храме в честь Святых Апостолов в Тримифунте.

Мощи 
В конце VII века по причине арабского нашествия на Кипр мощи святителя были перенесены в Константинополь. После захвата Константинополя турками в 1453 году служащий священник храма Георгий Калохетерес взял честные мощи святителя Спиридона и перенёс их через Фракию и Македонию в Эпир. Там Георгий находился два года, а затем в 1456 году ради большей безопасности переправился на остров Корфу (греч. название острова — Керкира) в Ионическом море. Здесь, в одноимённом городе Керкира (главный город острова) и до настоящего времени сохраняются мощи святителя Спиридона в соборе Святого Спиридона, освящённом в 1589 году. Десница (правая рука) святителя некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу в 1984 году и в настоящее время хранится в серебряном ковчежце вместе с остальными мощами.

Память 
В Православной церкви день памяти святителя Спиридона — 12 декабря (по юлианскому календарю, 25 декабря по григорианскому), в Римско-католической церкви — 14 декабря.

В центре греческого города Керкиры на острове Керкира в 1590 году был построен Собор Святого Спиридона.

На Керкире в день кончины святителя Спиридона совершается торжественное празднование в его честь и память: раку с мощами святого на три дня (с навечерия  до вечерни ) выносят из придела на особое место у иконостаса, справа от местной иконы Спасителя для поклонения и молебных пений святому. Есть ещё четыре дня в году, когда по давней традиции красочно и эмоционально чтят память святого. Проводят крестные ходы с мощами святого (литании), которые установлены в память о помощи святителя Спиридона жителям острова. Литании совершаются на Вход Господень в Иерусалим (Неделя ваий), Великую субботу, 11 августа и в первое воскресенье ноября. Раз в год мощи «переобувают», а башмачки дарят. Башмачки были принесены в дар московскому Данилову и угличскому Богоявленскому монастырям. Пять раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти святого Спиридона.

Особо почитался святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя.

В Москве имеются храмы в честь святителя Спиридона в Нагатинском Затоне, в Филях-Давыдкове, в Южном Бутове, при Свято-Спиридоньевской богадельне, а также часовня на Савёловском вокзале. В Санкт-Петербурге имеются храмы при Адмиралтействе и в Ломоносове, часовня на Васильевском острове.

В московской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке находятся две чтимые иконы святителя Спиридона с частицей его святых мощей. В Покровском храме Данилова монастыря в Москве хранится башмачок с мощей святителя Спиридона, подаренный монастырю в 2007 году Нектарием, митрополитом Керкиры, Пакси и близлежащих островов.

14 июня 2013 года епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) привёз в дар Саввино-Сторожевскому монастырю икону святителя Спиридона Тримифунтского и башмачки от его мощей.

Статуи святителя Спиридона установлены в Донецке, у храма-часовни Святого Архистратига Михаила в Ялте.

В 2010 году патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в послании благословил намерение трудового коллектива Холдинга МРСК обращаться к святителю Спиридону Тримифунтскому как к своему небесному покровителю с особой молитвой.

Примечания

Литература 
 
 Святитель Спиридон Тримифунтский, Кипрский чудотворец, агиографические источники IV—X столетий. Публикация, перевод с древнегреческого, предисловие и комментарии А. Ю. Виноградова; научная редакция Д. А. Поспелова. — : Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря. 2009
 Святитель Спиридон Тримифунтский / Сост. М. В. Строгановой. — : Благовест, 2011. — 192 с., 1500 экз., ISBN 978-5-9968-0139-8
 
 Бугаевский А. В. Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по греческим рукописям. — М.: Скиния, 2005. — 64 с.
 Виноградов А. Ю. Святитель Спиридон Тримифунтский, Кипрский чудотворец. Агиографические источники IV—X столетий / Сост., пред., пер. и комм. А. Ю. Виноградова. — СПб., 2008.

Ссылки 
 Житие Святителя Спиридона Тримифунтского. days.pravoslavie.ru
 Сайт-энциклопедия святителя Спиридона Тримифунтского
 Сайт, посвященный Спиридону Тримифунтскому
 Памятник святителю Спиридону Тримифунтскому
 

Святители
Святые Единой Церкви
Чудотворцы
Епископы Критской православной церкви
Епископы IV века
Христианские святые врачи
Христианские святые III века
Христианские святые IV века